Dacor ist die Bezeichnung folgender Unternehmen:

  süc//dacor, IT-Dienstleister und Tochterunternehmen der Städtische Werke Überlandwerke Coburg (SÜC)
 Dacor, ein Hersteller von Tauchausrüstung, seit 1998 eine Marke von HEAD (Sportartikelhersteller)